Louis Ferdinand Oskar Christian Prinz von Preußen (ur. 25 sierpnia 1944, Golczew, zm. 11 lipca 1977, Brema) – czwarty syn księcia Ludwika Ferdynanda, pretendenta do tronu Prus, wnuka cesarza Wilhelma II, podchorąży rezerwy Bundeswehry.

Życiorys 

Niedługo przed narodzeniem tego trzeciego Hohenzollerna noszącego imiona Ludwik Ferdynand, Ludwik Ferdynand (II), księżna Kira i ich pięcioro dzieci, musieli w obliczu inwazji Armii Czerwonej opuścić majątek Cadinen (ob. Kadyny) koło Elbląga i przenieść się do innej posiadłości Hohenzollernów, Golzow w Brandenburgii. Na wiosnę 1945 uciekli do Niemiec Zachodnich. Ostatecznie osiedli w Fischerhude koło Bremy.

Po pierwszych naukach w Bremie Ludwik Ferdynand zaczął studiować bankowość. Jednocześnie brał co roku udział w ćwiczeniach Bundeswehry. Jako jedyny z synów Ludwika Ferdynanda (II), zawarł małżeństwo równe stanem, zgodne z przepisami prawnymi domu Hohenzollernów (tzw. Hohenzollernsches Hausgesetz). 24 maja 1975 ożenił się z Donatą Emmą, hrabianką Castell-Rüdenhausen (ur. 20 czerwca 1950, zm. 5 września 2015). Para miała dwoje dzieci:
 książę Jerzy Fryderyk Ferdynand Pruski (ur. 10 czerwca 1976), głowa pruskiego domu królewskiego
 księżniczka Kornelia Cecylia Wiktoria Luiza Pruska (ur. 30 stycznia 1978), pogrobowiec, upośledzona

W maju 1977 doszło do wypadku w czasie manewrów - Ludwik Ferdynand dostał się między dwa pojazdy pancerne i odniósł poważne obrażenia. Przewieziono go do szpitala do Bremy, gdzie amputowano mu nogę, a po dwóch miesiącach zmarł. Na pogrzebie oddano mu honory wojskowe, udział w nim wzięli przedstawiciele wielu aktualnie czy dawniej panujących rodów europejskich, na ich czele Otto von Habsburg i Włodzimierz Kiriłłowicz Romanow (brat cioteczny Ludwika Ferdynanda (III).

Bibliografia 
 Louis Ferdinand Prinz von Preußen, Im Strom der Geschichte, Berlin 1981

Hohenzollernowie
Żołnierze Bundeswehry
Ofiary wypadków
Urodzeni w 1944
Zmarli w 1977